Povinná jízda je jedna z disciplín v krasobruslení, kterou bruslař musí absolvovat povinně.

Povinná jízda se skládá z předem nasmlouvaných prvků hodnocených nominálními hodnotami. Tedy účastníci mají příkladně právo si zvolit pouze jednu osmnáctibodovou kombinaci případně, když se nepovede nebo ji není kam zařadit z hlediska uměleckého dojmu, mohou ji rozložit do několik jednodušších prvků.

Externí odkazy 
 

Krasobruslení